Запаска:
 Запаска — жіночий одяг у вигляді шматка тканини певного розміру, що використовується замість спідниці для обгортання стану поверх сорочки.
 Запаска — розмовна назва запасного колеса
 Запаска — діалектна назва фартуха
 Zapaska — український дует альтернативної поп-музики.

Примітки